Kerek kan syfta på följande:
 Kerek, ett utdött tjuktji-kamtjatkanskt språk

Indonesien 

 Desa Kerek, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Kerek, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar